Steganocranus är ett släkte av skalbaggar. Steganocranus ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vivlar
Steganocranus